Боес може да се односи на:

 Боес (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Боес (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре